Boris Diaw – ex cestista francese
 Davide Diaw – calciatore italiano
 El Hadji Pape Diaw – calciatore senegalese
 Moustapha Diaw – calciatore mauritano
 Namori Diaw – calciatore mauritano